Sárvíz est le nom de plusieurs rivières de Hongrie.
 La rivière  qui a sa source près de Sárfimizdó dans le département de Vas, affluent de la Zala.
 La rivière Sárvíz qui a sa source dans le Sárrét dans le département de Fejér, affluent du Sió.

Cours d'eau en Hongrie